Partizaan, strijder binnen een verzetsbeweging
 Joegoslavische partizanen, communistische verzetsstrijders in Joegoslavië in de Tweede Wereldoorlog
 Partizanen (boek), een boek van de Schotse auteur Alistair MacLean
 De Partizanen (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1994
 De partizanen (strip), een Joegoslavische stripreeks
 De Partizanen (cabaretduo), een Nederlands cabaretduo bestaande uit Merijn Scholten en Thomas Gast